В статье приводится список президентов Мьянмы с момента достижения независимости в 1948 году, известных в разное время под различными именованиями:
 1948—1962: Президент Союза Бирма
 1962—1974: Председатель Революционного совета Союза
 1974—1988: Президент Социалистической Республики Союз Бирма
 1988—1997: Председатель Государственного Совета по восстановлению правопорядка
 1997—2011: Председатель Государственного совета мира и развития
 2011—: Президент Республики Союза Мьянма

Президенты Мьянмы (с 1948 года)

Примечания

Комментарии

Переворот  
Переворот в Мьянме обусловлен противоречиями между традиционно сильной армией и гражданскими политиками, а будущее нового правительства будет напрямую зависеть от гуманитарной обстановки в стране.

Утром 1 февраля 2021 года военные взяли страну под свой контроль. В стране объявлено чрезвычайное положение сроком на один год. Власть в Мьянме перешла к главнокомандующему вооруженными силами Мин Аун Хлаину.

Ссылки 
 Список президентов Мьянмы на World Statesmen

Мьянма
Мьянма